Флаттер — многозначный термин, связанный с прикладными аспектами теории колебаний:  
 Флаттер — сочетание самовозбуждающихся незатухающих изгибающих и крутящих автоколебаний элементов конструкции летательного аппарата.
 Флаттер — акустический эффект порхающего эха в больших помещениях.

См. также 
 Flutter — SDK с открытым исходным кодом для создания мобильных приложений от корпорации Google.